Пойвай — топоним.

 Пойвай — деревня в Удмуртии.
 Пойвай — река в Удмуртии.